Орлине — село в Україні, в Балаклавському районі Севастопольської міськради.
 Орлине — колишнє село в Сумському районі Сумської області.